Silvia de Suecia (nacida como Silvia Renate Sommerlath; Heidelberg, 23 de diciembre de 1943) es la reina consorte de Suecia por su matrimonio con el rey Carlos Gustavo.

Biografía

Nacimiento y primeros años de vida 

Nació el 23 de diciembre de 1943 en Heidelberg, Alemania. Fueron sus padres el empresario alemán Carl Walther Sommerlath y Alicia Sommerlath (nacida Soares de Toledo), una brasileña de ascendencia española nacida en 1906 en la ciudad de São Paulo. El matrimonio tuvo cuatro hijos, siendo la futura reina la hija más pequeña.

Nacida en plena Segunda Guerra Mundial, emigró con sus padres y sus tres hermanos mayores a São Paulo en 1945, donde permanecería hasta 1957, año en que regresaría a Alemania Occidental.

Estudios y trabajo 

En 1958 inicia sus estudios de idiomas hasta obtener su graduación en Düsseldorf en el año 1963, en la especialidad de castellano. Trabajó un tiempo en el consulado de Argentina en Múnich.

La reina habla seis idiomas: sueco, alemán, portugués, inglés, castellano y francés y además domina la lengua de señas local.
 
En 1972 participó en la planificación y organización de los Juegos Olímpicos de Verano en el mismo año en Múnich. En 1973 asumió como suplente en la Jefatura de Protocolo de la Comisión para los Juegos Olímpicos de Invierno a realizarse en 1976 en Innsbruck, Austria.

Noviazgo 

Durante el desarrollo de las Juegos Olímpicos de Múnich, conoció al futuro rey de Suecia, Carlos XVI Gustavo.

Matrimonio y descendencia

Compromiso 
En marzo de 1976 el rey Carlos XVI Gustavo anunció su compromiso con Silvia.

Boda 
La boda tuvo lugar el 19 de junio de 1976 en la Catedral de San Nicolás de Estocolmo, adquiriendo de esta manera su condición real y el título de reina consorte de Suecia.

Silvia lució un vestido de Dior y llevó la tiara de los Camafeos.

Hijos 
 Princesa Victoria Ingrid Alicia Deseada, duquesa de Västergötland, nacida el 14 de julio de 1977.
 Príncipe Carlos Felipe Edmundo Bertil, duque de Värmland, nacido el 13 de mayo de 1979.
 Princesa Magdalena Teresa Amelia Josefina, duquesa de Hälsingland y Gästrikland, nacida el 10 de junio de 1982.

Nietos 
 Princesa Estela Silvia Eva María, duquesa de Östergötland, nacida el 23 de febrero de 2012.
 Princesa Leonor Lilian María, duquesa de Gotland, nacida el 20 de febrero de 2014.
 Príncipe Nicolás Pablo Gustavo, duque de Ångermanland, nacido el 15 de junio de 2015.
 Príncipe Óscar Carlos Olof, duque de Escania, nacido el 2 de marzo de 2016.
 Príncipe Alejandro Érik Humberto Bertil, duque de Södermanland, nacido el 19 de abril de 2016.
 Príncipe Gabriel Carlos Walther, duque de Dalecarlia, nacido el 31 de agosto de 2017.
 Princesa Adriana Josefina Alicia, duquesa de Blekinge, nacida el 9 de marzo de 2018.
 Príncipe Julián Herbert Folke, duque de Halland , nacido el 26 de marzo de 2021.

Reina de Suecia 
Silvia de Suecia tiene, al igual que su esposo, solo un papel representativo en la organización política sueca, y entre sus deberes protocolares principales está el acompañar al rey en sus visitas de Estado a otros países y en sus viajes dentro de Suecia.

Entre sus intereses personales se destaca su dedicación a labores de beneficencia en la cual se destacan sus iniciativas:

 La Casa Silvia (Silviahemmet), orientada a la educación de personal relacionado con el cuidado de la demencia, así como en la investigación clínica de este mal. Su madre, Alice Sommerlath, lo padeció.
 El Fondo de Aniversario de la Reina Silvia (Drottning Silvias Jubileumsfond), que apoya la investigación de apoyo a niños discapacitados.
 El Fondo del Matrimonio de la Pareja Real (Kungaparets Bröllopsfond), que apoya la investigación deportiva para jóvenes discapacitados y del cual es su presidenta.
 Como una de las fundadoras de la Fundación Mundial de la Infancia (World Childhood Foundation), que trabaja para mejorar la situación de vida de los niños en el mundo. En esta fundación trabaja su hija Magdalena, en Nueva York y en Londres. 
 Como miembro honorario en el directorio de la Fundación Mentor (Mentor Foundation), que trabaja contra las drogas. 

La reina es patrocinadora de organizaciones, miembro honorario en directorios y en más de 30 otras organizaciones y asociaciones dentro de Suecia, y ha recibido varios doctorados Honoris Causa por sus trabajos.
 
Mantiene una respetable popularidad dentro de la sociedad sueca.
Ocupa el séptimo lugar en la lista de reinas de la dinastía Bernadotte.

Títulos y distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas suecas 
  Dama de la Orden de los Serafines (06/05/1976).
  Miembro de la Real Orden Familiar del Rey Carlos XVI Gustavo (19/06/1976).
  Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/1996).
  Medalla Conmemorativa del Enlace de la Princesa Heredera Victoria con Daniel Westling (19/06/2010).
  Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí del Rey Carlos XVI Gustavo (15/09/2013).
  Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/2016).

Distinciones honoríficas extranjeras 

 Dama Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (República de Alemania).
 Dama Gran Cruz de la Orden del Libertador San Martín (República Argentina, 26/05/1998).
 Gran Estrella de la Orden al Mérito de la República de Austria (República de Austria).
 Gran Cordón de la Orden de Leopoldo (Reino de Bélgica, 1977).
 Dama Gran Cruz de la Orden de la Cruz del Sur (República Federativa de Brasil, 26/05/1998).
 Miembro de Primera Clase de la Orden de la Familia Real de Brunéi (Estado de Brunéi, 1/02/2004).
 Dama Gran Cruz de la Orden de los Montes Balcanes (República de Bulgaria).
 Dama Gran Cruz de la Orden de Bernardo O'Higgins (República de Chile, 10/05/2016).
 Dama Gran Cruz de la Orden del Servicio Diplomático (República de Corea, 30/05/2012).
 Dama con Collar de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca, 3/09/1985).
 Miembro de la Orden al Mérito Excepcional (República de Eslovenia, 2004).
 Dama Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica (Reino de España, 15/10/1979).
  Dama de Primera Clase de la Orden de la Cruz de Terra Mariana (República de Estonia, 11/09/1995).
  Dama de Primera Clase de la Orden de la Estrella Blanca (República de Estonia, 18/01/2011).
  Dama Gran Cruz con Collar de la Orden de la Rosa Blanca (República de Finlandia).
  Dama Gran Cruz de la Legión de Honor (República de Francia).
  Dama Gran Cruz de la Orden al Mérito Nacional (República de Francia).
  Dama Gran Cruz de la Orden de Honor (República Helénica, 21/05/2008).
  Dama Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana (República de Italia, 8/04/1991).
  Dama Gran Cruz de la Orden del Halcón (República de Islandia, 10/06/1975).
  Gran Cordón de la Orden de la Preciosa Corona (Estado del Japón).
  Gran Cordón de la Suprema Orden del Renacimiento (Reino Hachemita de Jordania, 1989).
  Comandante Gran Cruz de la Orden de las Tres Estrellas (República de Letonia, 1995).
  Dama Gran Cruz de la Orden de Vitautas el Grande (República de Lituania, 21/11/1995).
  Dama Gran Cruz de la Orden al Mérito (República de Lituania, 8/10/2015).
  Dama de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau (Gran Ducado de Luxemburgo).
  Miembro de la Orden de la Corona del Reino (Malasia, 15/09/2005).
  Dama Gran Cruz de la Orden del Águila Azteca (Estados Unidos Mexicanos, 2004).
  Dama Gran Cruz de la Orden de San Olaf (Reino de Noruega, 1982).
  Dama Gran Cruz de la Orden del León Neerlandés (Reino de los Países Bajos).
  Dama Gran Cruz de la Orden del Águila Blanca (República de Polonia).
  Dama Gran Cruz de la Orden de Cristo (República de Portugal, 13/01/1987).
  Dama Gran Cruz de la Orden del Infante Don Enrique (República de Portugal, 02/05/2008).
  Dama Gran Cruz de la Orden de la Estrella de Rumania (República de Rumanía, 11/03/2008).
  Dama Gran Cruz de la Orden de Chula Chom Klao (Reino de Tailandia).
  Dama Gran Cruz de la Orden de la República (República Tunecina, 4/11/2015).
  Miembro de Primera Clase de la Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio (República de Ucrania).
 Medalla Benemerenti (Ciudad del Vaticano).
 Dama Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III (Reino de España, 16/11/2021).

Ancestros

Enlaces externos 

 Página oficial de la Casa Real de Suecia

Referencias

Enlaces externos 

Reinas consortes de Suecia del siglo XX
Familia Real Sueca
Reinas consortes de Suecia con los Bernadotte
Damas de la Orden de los Serafines
Damas grandes cruces de la Orden de San Olaf
Políglotas de Alemania
Luteranos de Suecia
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Grandes cruces de la Legión de Honor
Orden al Mérito de la República Italiana
Damas de la Orden del Águila Blanca
Orden de la Corona del Reino
Políglotas de Suecia
Damas grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Damas grandes cruces de la Orden del Infante Don Enrique
Grandes cruces de la Orden del Libertador San Martín
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Damas de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Nacidos en Heidelberg
Orden de Bernardo O'Higgins
Damas grandes cruces de la Orden de Carlos III
Condecorados con la primera clase de la Orden de los Montes Balcanes